Dizzy Gillespie
 Aaron Gillespie

Localidades 

 Condado de Gillespie
 Gillespie (Illinois)
Ou ainda:
 East Gillespie

Desambiguação